Tyler Boyd, joueur néo-zélandais de football ;
 Tyler Boyd, joueur américain de football américain.